W Polsce
 Malanów – wieś w woj. łódzkim, w pow. pabianickim, w gminie Lutomiersk 
 Malanów – część wsi Walichnowy w woj. łódzkim, w pow. wieruszowskim, w gminie Sokolniki
 Malanów – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. tureckim, w gminie Malanów
 Malanów – gromada w pow. tureckim

Zobacz też 
 Malanówko